Ел Портон има више значења:

 Ел Портон (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Портон (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Портон (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Портон (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику